Augustin Gamél henviser til:

 Augustin Gamél (1770-1829) (1770-1829) – dansk handelsmand (Augustin Cyrille Gamél)
 Augustin Gamél (1839-1904) (1839-1904) – dansk handelsmand (Augustin Cyrille Victor Vilhelm Gamél), sønnesøn af den foregående